Об'єкти NGC
Радіогалактики
Лінзоподібні галактики
Риби (сузір'я)
Астрономічні об'єкти, відкриті 1784